Benjamin Ives Gilman ist der Name folgender Personen:

* Benjamin Ives Gilman (Unternehmer) (1766–1833), US-amerikanischer Schiffbauunternehmer 
 Benjamin Ives Gilman (Kunsthistoriker) (1852–1933), US-amerikanischer Kunsthistoriker, Musikwissenschaftler, Bibliothekar und Kurator